Sam Groth fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en cuartos de final ante Denis Kudla.

Dustin Brown derrotó en la final a Lu Yen-hsun.

Cabezas de serie 

  Denis Kudla (Semifinales)
  Rajeev Ram (Primera ronda)
  Daniel Evans (Primera ronda)
  Lu Yen-hsun (Finalista)

<ol start=5>
  Benjamin Becker ''(Primera ronda)
  Sergiy Stakhovsky ''(Cuartos de final)
  Sam Groth ''(Cuartos de final)
  Bjorn Fratangelo ''(Baja)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Aegon Manchester Trophy 2016